Nafissatou Diallo est un nom notamment porté par :
 Nafissatou Diallo (née en 1978), principale protagoniste de l'affaire Dominique Strauss-Kahn en 2011 ;
 Nafissatou Niang Diallo (1941-1982), une femme de lettres sénégalaise.